Маркировка угля — классификация по качеству с целью промышленного использования угля.

Угли подразделяются на марки и технологические группы; в основу такого подразделения положены параметры, характеризующие поведение углей в процессе термического воздействия на  Российская классификация отличается от западной.

Приблизительно качество угля определяется по цвету черты на фарфоровой пластинке.

Российская классификация 

Кроме указанных в таблице, в некоторых бассейнах выделяются промежуточные марки:
 газовые жирные (ГЖ)
 коксовые жирные (КЖ)
 коксовые вторые (K2)
 слабоспекающиеся (СС)

Угли подразделяются на технологические группы по спекающей способности;
для указания технологической группы к буквенному обозначению марки прибавляется цифра, указывающая низшее значение толщины пластического слоя в данных углях, например Г6, Г17, КЖ14 и 

По размеру получаемых при добыче кусков каменный уголь методом грохочения разделяется на фракции и классифицируется на:
 П — (плита) более 100 мм
 К — (крупный) 50—100 мм
 О — (орех) 25—50 мм
 М — (мелкий) 13—25 мм
 С — (семечка) 6—13 мм
 Ш — (штыб) 0—6 мм
 Р — (рядовой) шахтный 0—200 мм, карьерный 0—300 мм

Марки угля Д и Г могут гореть без поддува, эта их особенность позволяет использовать уголь в котельных. А уголь СС, Т или ОС может использоваться для получения электроэнергии. Марки Г и Ж, как правило, применяют в чёрной металлургии.

Витринитовые малозольные газовые угли марки Г являются хорошим сырьём для производства синтетического жидкого топлива. Фюзинитовые газовые угли группы 1ГЖО (газовый жирный отощённый) подгруппы 1ГЖОФ могут использоваться в коммунально-бытовом и энергетическом секторах.

Другие классификации 
Немецкая классификация на основании процентного содержания элементов.

Средние шесть строк в немецкой классификации представляют собой переход от суббитуминозного к битуминозному (каменному) углю. В США антрацитом считается уголь с содержанием летучих веществ менее 6 %.

Примечания 

Ископаемый уголь
Угледобыча